Weston Tardy är en f.d. ishockeyspelare från Duluth, Minnesota i USA. I High school spelade han för Duluth East High under tre säsonger och därefter juniorhockey i United States Hockey League för Des Moines Buccaneers och senare i college för Colorado College Tigers i NCAA. Efter college spelade Tardy i ECHL för Augusta Lynx, innan han värvades till Hockeyallsvenskan 2007 av Nybro Vikings. När han värvades förväntades han bli en poängback, men istället kom han att bli en karaktärsspelare. Efter två säsonger i Nybro återvände han till ECHL som spelare för Idaho Steelheads. Tardy avslutade sin karriär i franska Ligue Magnus för Morzine-Avoriaz.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Des Moines Buccaneers
Spelare i Augusta Lynx
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Idaho Steelheads
Spelare i Morzine-Avoriaz
Idrottare från Minnesota
Personer från Duluth, Minnesota
Födda 1983
Levande personer
Män